Ferraz puede referirse a:

Apellido 
 Antonio Ferraz (n. 1929), ciclista español.
 Paulo Ferraz (n. 1974), poeta brasileño.
 Valentín Ferraz (1792-1866), militar y político español.

Toponimia

Brasil 
 Barbosa Ferraz, municipio de Brasil del estado de Paraná.
 Wall Ferraz, municipio de Brasil del estado de Piauí.

España 
 Calle de Ferraz, calle de Madrid nombrada así en honor a Valentín Ferraz. Conocida por tener la sede del Partido Socialista Obrero Español en el número 70.